Mentor (Odisseia) — personagem cujo nome deu origem ao termo
Tutoria — mentoring
Espírito-guia — conceito da doutrina espírita
Mentor (Masters of the Universe) — personagem do desenho animado He-Man

Cidades dos Estados Unidos 
Mentor (Kentucky)
Mentor (Minnesota)
Mentor (Ohio)

Desambiguações de topônimos